Ойос:

 Ойос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.
 Ойос-де-Мигель-Муньос — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Персоналии 
 Ойос, Анхель Гильермо (род. 1963) — аргентинский футболист, игравший на позиции полузащитника.
 Ойос, Лукас (род. 1989) — аргентинский футболист, вратарь.
 Ойос, Сантьяго (род. 1982) — аргентинский футболист, центральный защитник.
 Ойос, Фернандо (1943—1982) — галисийский революционер-интернационалист, священник-иезуит.
 Ойос, Химена (род. 1977) — колумбийско-американская актриса и фотомодель.